Il singolare del torneo di tennis Dortmund WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Brian Teacher che ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-7 6-4 6-4 2-6 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak (finale)
 Tomáš Šmíd (semifinali)
 Brian Teacher (campione)
 Paul McNamee (secondo turno)

 Balázs Taróczy (primo turno)
 Bill Scanlon (primo turno)
 Mark Dickson (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dortmund WCT 1982